True Blue signifie Vrai Bleu et peut faire référence à :

Littérature 

 , livre de  et Patrick Robinson publié en 1989 ;
 , roman de David Baldacci publié en 2009.

Télévision 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , téléfilm américain de Joseph S. Cardone diffusé en 2001.

Cinéma 
 True Blue, film américain sorti en 1918.
 True Blue, film américain sorti en 1922, réalisé par Albert Herman.
 True Blue, film britannique de Ferdinand Fairfax sorti en 1996.

Musique

Chanson 

 , single de John Williamson sorti en  ;

 , chanson de Luna Sea présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Madonna présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , compilation de chanson de la franchise de jeux vidéo Sonic the Hedgehog sortie le  ;

 , album d'Al Cohn et Dexter Gordon sorti en  ;
 , album de Hank Crawford sorti en  ;
 , album de Madonna sorti le  ;
 , album de Tina Brooks sorti en  ;

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre